

Wydarzenia 

 30 lipca – legiony rzymskie, dowodzone przez Gajusza Mariusza, odniosły zwycięstwo nad germańskimi najeźdźcami w bitwie pod Vercellae.
 Stłumienie drugiego powstania niewolników na Sycylii.
 Chiny podbiły państwo Văn Lang (dzisiejszy północny Wietnam).

99